Нижче наведено дискографію американського репера Hopsin.

Студійні альбоми

Мікстейпи

Сингли

Власні

Інших виконавців 
 2011: «On the Verge» (Phillie tha Kyd з участю Hopsin)
 2012: «Am I a Psycho?» (Tech N9ne з уч. Hopsin та B.o.B)
 2012: «The World Is Mine» (Nyland the Ods з уч. Hopsin та Waylon з Mushroomhead)
 2013: «Turnt Up» (Kung Fu Vampire з уч. Hopsin)

Гостьові появи

Відеокліпи 
 2007: «Sexy Cyber»
 2009: «I'm Here»
 2009: «Leave Me Alone»
 2009: «Pans in the Kitchen»
 2010: «Kill Her»
 2010: «Motherfucker»
 2010: «Sag My Pants»
 2010: «You Are My Enemy»
 2011: «How You Like Me Now» (з участю SwizZz)
 2011: «Ill Mind of Hopsin 4»
 2012: «Hop Madness»
 2012: «Ill Mind of Hopsin 5»
 2013: «Funk Volume 2013» (разом зі SwizZz, Dizzy Wright та Jarren Benton)
 2013: «Ill Mind Six: Old Friend»
 2013: «Hop Is Back»
 2013: «Rip Your Heart Out» (з участю Tech N9ne)
 2014: «I Need Help»
 2014: «Ill Mind of Hopsin 7»
 2015: «Crown Me»
 2015: «Fly»
 2015: «Fort Collins» (з уч. Dizzy Wright)
 2015: «No Words»
 2015: «The Pound»

Примітки 
 A  «Ill Mind of Hopsin 7» не потрапив до Australian Top 100 Singles, натомість він посів 17-му сходинку Australian Top 40 Urban Singles.

Посилання 

Hopsin
Hopsin